Fernando Romboli e David Vega Hernández erano i detentori del titolo ma hanno scelto di difenderlo con compagni diversi. Romboli ha fatto coppia con Albano Olivetti ma sono stati eliminati al primo turno da Hernández stesso e da Rafael Matos, mentre questi ultimi due sono stati eliminati in semifinale da Lloyd Glasspool e da Harri Heliövaara.

In finale Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno battuto Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 5-7, 7-66, [10-7].

Teste di serie 

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (campioni)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (semifinale)

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (finale) 
  Andrej Golubev /  Máximo González (primo turno)

Wildcard 

  Antonio Šančić /  Franko Škugor (quarti di finale)

  Mili Poljičak /  Nino Serdarušić (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Sander Arends /  David Pel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2022